Лос Антеохитос има више значења:

 Лос Антеохитос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Антеохитос, Лос Пинос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику